Лев Столяро́в: